4-я кавалерийская дивизия (4-я кд) — воинское соединение в РККА Вооружённых сил Украины и Крыма Советских Вооружённых сил Украинской Советской Социалистической Республики.

История 
Сформирована в ноябре 1922 года. Образована в период формирования 2-го кавалерийского корпуса из личного состава Кавалерийской бригады Г. И. Котовского, 3-й кавалерийской бригады 9-й кавалерийской дивизии, Бригады незаможных селян, Красногусарской Заволжской бригады. Дивизия находилась в районе города Бершадь.

В январе 1923 года 4-я кавалерийская дивизия переименована в 3-ю кавалерийскую дивизию. Дивизия входила в состав 2-го кк.

Управление дивизии дислоцировалось:
 Город Бершадь в Украинской ССР (ноябрь 1922 — …).

Полное название 
 4-я кавалерийская дивизия

Подчинение

Командование 
Командиры дивизии:
 Николай Николаевич Криворучко (11.1922 — 01.1923).

Примечания

Литература 
 Краснознамённый Киевский. Очерки истории Краснознамённого Киевского военного округа (1919—1979). Издание второе, исправленное и дополненное. — : Издательство политической литературы Украины, 1979. — С. 60. - 2-й кк и 3-я кд.
 Бессарабско-Танненбергская кавалерийская дивизия // Военный энциклопедический словарь. — , Военное издательство, 1984. — С. 79.

Ссылки 
 Сайт Кавалерийские корпуса РККА. 30-е г.г.  4-я кавалерийская дивизия, с 01.23 г. – 3-я кавалерийская Бессарабская ордена Ленина, дважды Краснознамённая дивизия имени т.Котовского, ВОв закончила как -  5-я гвардейская кавалерийская Бессарабско-Танненбергская ордена Ленина, дважды Краснознамённая, ордена Суворова дивизия.
 2-й кавалерийский корпус имени СНК УССР, войну закончил как - 1-й гвардейский кавалерийский Житомирский ордена Ленина, Краснознамённый, орденов Суворова и Кутузова корпус им. СНК УССР.

Кавалерийские дивизии СССР
Воинские части и формирования, созданные в 1922 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1923 году